Kurrer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Eugen Kurrer (* 1952), deutscher Bauingenieur und Bautechnikhistoriker
 Kaspar Currer (Kaspar Kurrer); (1550–1551), deutscher Philologe und Jurist
 Wilhelm Heinrich Jacob von Kurrer (1782–1862) war ein deutscher Chemiker, Kattundrucker und Industrieller